Druga hrvatska vaterpolska liga je predstavljala treći rang hrvatskog vaterpolskog prvenstva 2008., te je bila podijeljena u dvije skupine.

Ljestvice

Jug

Sjever

Povezani članci 
 1. HVL 2007./08.
 1. B HVL 2008.

Izvori 
 wayback arhiva, VK Gusar Mlini
 VK Kruna Osijek  2.HVL Sjever 2008.

2008